Гисборн () может означать:

Топонимы 
Новая Зеландия
 Гисборн — город.
 Гисборн — регион.
Прочие страны
  — городок в Австралии.

Люди 
  (1758—1846) — английский священник и поэт, член .
  (1825—1898) — новозеландский политик.
  (1824—1892) — канадский изобретатель.
Вымышленные
 Гай Гисборн — герой баллад о Робин Гуде.

См. также 
  — деревня в Англии